Высшая лига 2000/2001 () — 80-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2000/2001
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2000 году
2001 год в Ирландии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001